Fallesen är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Edvard Fallesen
 Flora Fallesen
 Lorentz Nikolai Fallesen
 Ludvig Sophus Fallesen

Danska efternamn